Манон Арканжоли (; родилась 28 августа 1994 года в Руане, Франция) — французская теннисистка; победительница трёх турниров ITF в одиночном разряде и трёх турниров ITF в парном разряде.

Общая информация

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции